Nutbush City Limits (album)
Nutbush City Limits (single)